Makija je lahko:

 Makija, botanika - zimzeleno grmičevje
 Makija, odporniško gibanje v Franciji